Elisa Brocard (ur. 27 października 1984 w Aosta) – włoska biegaczka narciarska, pięciokrotna medalistka mistrzostw Włoch.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

FIS Worldloppet Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016: 2.

Miejsca na podium

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Aoście